Богомолово — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав

География 
Расположена на западе волости, в 1,3 км от автодороги Псков — Изборск — Шумилкино ( или ), в 20 км (или в 25 км по дорогам) к юго-западу от центра города Печоры и в 8 км к западу от волостного центра, деревни Паниковичи. В 5 км к западу проходит граница с Эстонией.

История 
До 2015 года входила в сельского поселения «Паниковская волость». После её упразднения согласно
Закону Псковской области от 30 марта 2015 года с 11 апреля 2015 года деревня включена в состав городского поселения Печоры.

Население 
Численность населения деревни составляет 24 жителя (2000 год).

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный транспорт.

Топографические карты 
 O-35-079-D Масштаб: в 1 км 500 м Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района